Нантёй () — может обозначать:

Географическое название 
 Нантёй-ла-Фос (Nanteuil-la-Fosse) коммуна во Франции, в регионе Пикардия.
 Нантёй-Нотр-Дам (Nanteuil-Notre-Dame) коммуна во Франции, в регионе Пикардия.
 Нантёй-су-Мюре (Nampteuil-sous-Muret) коммуна во Франции, в регионе Пикардия .
 Вишель-Нантёй (Vichel-Nanteuil) — коммуна во Франции, в регионе Пикардия.

Фамилия 
В русском языке традиционно транскрибируется как Нантёйль:

Семья Лёбёф 
 Нантёйль, Шарль-Франсуа (Charles-François Lebœuf, dit Nanteuil (1792—1865) — французский скульптор, старший брат последующего.
 Нантёйль, Селестен (Célestin-François Nanteuil-Lebœuf, dit Célestin Nanteuil (1813—1873) — французский художник; младший брат предыдущего.
 Нантёйль, Жорж (Georges Lebœuf-Nanteuil, dit Georges Nanteuil, 1870—1918) — французский драматург.

Другие 
 Нантёйль (актёр) (Denis Clerselier, dit Nanteuil, 1650—неизв.) — французский актёр.
 Нантёйль, Робер (Robert Nanteuil, 1623—1678) — французский художник.

В поэзии 
 Нантейльская жеста — микроцикл chansons de geste, сгруппированный вокруг четырёх поколений феодального рода де Нантейль.
 Ги де Нантейль (Gui de Nanteuil) — герой одноимённой поэмы из Нантейльской жесты.
 Тристан де Нантейль (Tristan de Nanteuil) — герой одноимённой поэмы, завершающей Нантейльскую жесту.

См. также 
 Нанту
 Нантийе
 Оазу Нантой